Bellefond puede referirse a: 

 Bellefond, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Bellefond, comuna francesa situada en Gironda.